Скудері, Скюдері (французький варіант) — прізвище італійського походження.

Відомі носії 
 Гаспаре Скудері (1889–1962) — італійська композитор та музикознавець.
 Роб Скудері (нар. 1978) — професійний американський хокеїст.
 Мадлен де Скюдері — французька письменниця.

Інше 
 «Мадемуазель де Скюдері. Хроніка часів Людовика XIV» — гостросюжетна історична повість (новела) Ернста Теодора Гофмана, написана 1818 року.